

Persone
Buster Keaton – attore, regista, sceneggiatore statunitense
Camille Keaton – attrice statunitense
Diane Keaton – attrice statunitense
Josh Keaton – attore statunitense
Michael Keaton – attore statunitense

Altro
2712 Keaton – asteroide del sistema solare
Casa Keaton – sit-com statunitense
Master Keaton – manga giapponese